Encores — другий мініальбом англійського гурту Dire Straits, який був випущений 10 травня 1993 року.

Композиції 
 Your Latest Trick – 5:41
 The Bug – 5:24
 Solid Rock – 5:20
 Local Hero (Wild Theme) – 4:19

Учасники запису 
 Марк Нопфлер - гітара, вокал
 Джон Їлслі - бас-гітара
 Алан Кларк - клавіші
 Гай Флетчер - клавіші

Позиції у чартах

Посилання 
 Encores  allmusic
 Encores  last.fm

Альбоми Dire Straits
Англомовні музичні альбоми